Бухны:

 Бухны — село на Украине, находится в Погребищенском районе Винницкой области.
 Бухны, Аркадий Фроимович (род. 1932) — российский хирург-онколог, доктор медицинских наук, профессор.